Laurain est un patronyme porté par :
 Antoine Laurain, écrivain français ;
 Ernest Laurain, (1867-1948), historien français ;
 Jean Laurain, (1921-2008), homme politique français ;
 Madeleine Laurain-Portemer, (1917-1996), historienne française.

Voir aussi 
 Lorrain (homonymie)

Homonymie de patronyme